Святой апостол Иуда Иаковлев или Фаддей — один из 12 апостолов.
Также это:
 Иуда — брат Иисуса Христа.
 автор Послания Иуды
  (1939—2003) — писатель, писавшая под псевдонимом Святой Иуда.
 Святой Иуда — ураган в Северо-Западной Европе в 2013 году.